Saucedo ist der Familienname folgender Personen:

 Cirilo Saucedo (* 1982), mexikanischer Fußballtorwart
 Danny Saucedo (* 1986), schwedischer Sänger
 Felipe Saucedo, argentinischer Fechter
 Francisco de Saucedo († 1520), spanischer Konquistador
 Francisco Montes de Oca y Saucedo (1837–1885), mexikanischer Politiker und Militärarzt
 Luz Saucedo (* 1983), mexikanische Fußballspielerin
 Ulises Saucedo (1896–1963), bolivianischer Fußballtrainer und -schiedsrichter

Saucedo steht für:
 Saucedo (Uruguay), einen Ort in Uruguay